A Wayward Daughter – film del 1908 prodotto dalla Essanay
 A Wayward Daughter – film del 1914 diretto da Van Dyke Brooke